Listan över novor i Vintergatan innehåller novor som upptäckts och beskrivits av astronomer och är någorlunda ljusstarka. Däremot innehåller listan inga supernovor eller andra typer av utbrottsstjärnor. Dessa finns att läsa om på annat håll. Novor före 1890 har utelämnats på grund av den då bristfälligare dokumentationen.

Antalet uppflammande novor i vår galax har beräknats till ungefär 40 stycken per år.  Av dessa upptäcks ungefär 10 per år. En utförligare lista på dessa finns på IAU:s webbplats och sträcker sig ändå från 1612.

Nomenklatur 
Novor får först en beteckning utifrån stjärnbild och upptäcktsår, till exempel ”Nova Cygni 1974” eller “Nova Delphini 2013”. Ett officiellt namn tilldelas sedan stjärnan enligt GCVS-formatet för variabla stjärnor. 
När mer än en nova upptäcks under samma år i en stjärnbild får novan ett numeriskt suffix, till exempel ”Nova Sagittarii 2015 #1”, ”Nova Sagitarii 2015 #2”.

Fotnoter

Se även 
 Nova
 Supernova
 Variabla stjärnor

Referenser 

  
Vintergatan